Zīrīān kan syfta på följande platser:

Iran 

 Zīrīān (ort i Iran), Östazarbaijan, 
 Zhīryān, ort, Lorestan, 

Robotskapade Iranförgreningar